Lulú D'Cartón (Toot Braunstein en inglés) es un personaje ficticio en la serie animada La Casa de los Dibujos. Parodia de Betty Boop, sus características más representativas son su sobrepeso y por tanto, su obsesión con la comida, su baja autoestima y sus tendencias autodestructivas. Suele comportarse de forma agresiva, en especial con Morocha Amorocha y la Princesa Clara, pues les guarda cierta envidia.

Personajes de Drawn Together

en:List of Drawn Together characters#Toot Braunstein